Чемпіонат Угорщини з футболу 2018—2019 — 117-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Кожна з 12 команд зіграють по 33 матчі (у три кола). Чемпіоном за три тури до фінішу став Ференцварош.

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати 
1—22 тури

23—33 тури

Примітки

Посилання 
 Угорська футбольна ліга 
 Чемпіонат Угорщини на soccerway 

2019
Угорщина
Угорщина
2018 в угорському спорті
2019 в угорському спорті